Поля́нская — женская форма топонимической русской фамилии . 

 Известные носители 
 Полянская, Анастасия Сергеевна (род. 1986) — российская и украинская триатлонистка.
 Полянская, Екатерина Владимировна (род. 1967) — русская поэтесса, переводчица.
 
 Полянская, Мина Иосифовна (род. 1945) — прозаик, эссеист, литературовед.
 Полянская, Оксана Викторовна (более известна под фамилией Робски; род. 1968) — российская писательница и сценарист.
 Полянская, София Григорьевна (1821—1889) — русская писательница, редактор и издатель.

Топонимы 
 Полянская — деревня в Шабалинском районе Кировской области. См. также 
 Полянская Гута — село в Перечинском районе Закарпатской области Украины.